Aegis och liknande namn eller begrepp kan syfta på:

Aegis – himlakropp, en av två kända naturliga satelliter till asteroiden 93 Minerva
Aégis – studioalbum från 1998 av det norska metal-bandet Theatre of Tragedy
Aigis – namn på guden Zeus sköld i grekisk mytologi
 – amerikanskt radar- och missilsystem för marina fartyg
 – brittiskt säkerhetsföretag